Santiam (rivier), een zijrivier van de Willamette in het noordwesten van de Verenigde Staten van Amerika in de staat Oregon
 Santiam (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier